Sportbund bezeichnet folgende Zusammenschlüsse von Sportverbänden oder Vereinen:
 Bayerischer Landes-Sportverband
 Deutscher Sportbund (bis 20. Mai 2006)
 Deutscher Olympischer Sportbund (ab 20. Mai 2006)
 Hamburger Sportbund
 Landessportverband Baden-Württemberg
 Landessportbund Berlin
 Landessportbund Brandenburg
 Landessportbund Bremen
 Landessportbund Hessen
 Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern
 Landessportbund Niedersachsen
 Landessportbund Nordrhein-Westfalen
 Landessportbund Rheinland-Pfalz
 Landessportverband für das Saarland
 Landessportbund Sachsen
 Landessportbund Sachsen-Anhalt
 Landessportverband Schleswig-Holstein
 Landessportbund Thüringen